Життя після життя (книга Раймонда Моуді)
 Життя за життям - книга Кейт Аткінсон
 Життя після життя (серіал)